Guusje est un prénom féminin néerlandais diminutif de Augusta. Ce prénom peut désigner :

Prénom
 (née en 1952), femme politique néerlandaise
Guusje Nederhorst (1969-2004), actrice et chanteuse néerlandaise
Guusje Steenhuis (née en 1992), judokate néerlandaise

Voir aussi

Références

Homonymie de prénom
Prénom néerlandais